

Караф-Коль — село в дегестані Малфеджан, в Центральному бахші, шагрестані Сіяхкаль остану Ґілян.
 Караф-Чал — село в дегестані Хурґам, в бахші Хурґам, шагрестані Рудбар остану Ґілян.

Див. також 
 Карафа
 Караффа